Руелас има више значења:

 Руелас (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Руелас (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Руелас (Ел Фуерте), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику